Ermington kan syfta på följande:

 Ermington, Devon, ort i England, Storbritannien
 Ermington, New South Wales, ort i Australien